Parandrinae  — подсемейство жуков-усачей с архаичными признаками, насчитывающее около 50 видов. Распространены в тропических и субтропических регионах. Эти жуки весьма нетипичны для усачей тем, что усики очень короткие, и лапки  имеют 5 легко видимых сегментов и, таким образом, они скорее внешне схожи с рогачами.

Систематика 
В подсемействе выделяют две трибы и 19 родов.

 Parandrini Blanchard, 1845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Erichsoniini Thomson, 1860

Примечания

Литература

Ссылки 
 BugGuide Subfamily Parandrinae
 Иллюстрированный указатель триб к атласу жуков-усачей (Cerambycidae) России

 
Подсемейства насекомых